Cuntz ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart Cuntz (* 1950), deutscher Diplomat
 Erich Cuntz (1916–1975), deutscher Feldhockeyspieler
 Günther Cuntz (* 1944), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Joachim Cuntz (* 1948), deutscher Mathematiker
 Manfred Cuntz (* 1958), deutscher Astrophysiker
 Matthias Cuntz (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Otto Cuntz (1865–1932), österreichischer Althistoriker
 Otto Cuntz (Fußballspieler) (1918–1987), deutscher Fußballspieler
 Stephan Cuntz (um 1565–1629), deutscher Orgelbauer
 Wilhelm Cuntz (1849–1909), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Cunz
 Kuntz
 Kunz